Мирнинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Мирный.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1283 человека, в том числе 637 мужчин и 646 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Мирный
 Черманчет
 Пея

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области